absolutyzm w filozofii
 absolutyzm poznawczy
 absolutyzm moralny
 absolutyzm władzy
 absolutyzm klasyczny
 monarchia absolutna
 absolutyzm oświecony
 samodzierżawie